

Persone 
 Avraham Yeshayahu Karelitz – rabbino e teologo israeliano, studioso ortodosso Haredi
 Mordechai Karelitz – politico e uomo d'affari israeliano
 Nissim Karelitz – rabbino israeliano, presidente del beth din di Bnei Brak